Myzostoma ingolfi är en ringmaskart som beskrevs av Jägersten 1940. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Myzostomum ingolfi. Myzostoma ingolfi ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ingolfi